Philip Morris International Inc., een internationale tabaksproducent
Philip Morris (persoon), de stichter van dit bedrijf
Philip Morris (tabaksmerk), een van de tabaksmerken van dit bedrijf
Phillip Morris, liefdespartner van de meermaals ontsnapte oplichter Steven Jay Russell

Zie ook:
I Love You Phillip Morris, film